Васи́ль Іва́нович Жада́н (* 6 січня, 1973 м. Суми)  — український співак, голова національно-культурної громадської організації «Ромале», автор і композитор, естрадний виконавець, дослідник етнокультурного товариство національності рома.

Життєпис

Родина 

Народився у ромській родині. Батько  — Жадан Іван Іванович, мати  — Жадан Раїса Дмитрівна.

Навчання 

1981—1988 навчався у Сумській школі № 5, 1989—1990 у вечірній школі № 2.

Творчий шлях 

1989  — соліст вокально-інструментального ансамблю «Терне Рома», який був неодноразовим лауреатом міського фестивалю народної творчості «Сумські зорі».

1997  — 2001 Василь Жадан учасник дуету «Бахтале», який у 1998 став лауреатом Міжнародного телевізійного фестивалю «Золота осінь Славутича».

2000  — В. Жадан у складі дуету став лауреатом Всеукраїнського фестивалю «Червона Рута».

2001  — лауреат Міжнародного телевізійного фестивалю «АМАЛА».

2007  — за виконання авторської пісні «Мамо» на слова відомого поета Павла Скорика отримав 1 премію Міжнаціонального фестивалю мистецтв «Обіймись Україно».

За яскраве виконання естрадних композиції відзначений дипломом Міжнародного фестивалю естрадного мистецтва «Золотий кролик».

2005  — 2006  — 2007  — 2008  — 2009  — 2010  — 2011 роках Василь Жадан представляв Україну на Світовому телевізійному фестивалі творчості ромів у місті Чехочинок (Польща). Також був представником України на Міжнародному фестивалі «Циганська ніч над Віслою», м. Плоцьк, Польща у 2006  — 2008 роках.

Завдяки наполегливій праці він бере активну участь у творчому житті Сумського регіону, за що неодноразово був відзначений дипломами лауреата фестивалів: «Оспівую тебе, чарівне місто», «Народжені вітром і вогнем».

Василь Жадан є учасником багатьох святкових концертних програм у різних містах України. Переможець фестивалю «Східний базар» в м. Чорноморську АР Крим.

Неодноразово представляв Україну на Міжнародних фестивалях, де популяризував культурно-творчий спадок України, а також творчість національності  — рома.

Під пісню Василя Жадана "Браття" український боксер Олександр Усик виходить на поєдинки.

Творчий доробок 

Результатом наполегливої праці, творчих перемог став сольний альбом «Бахталес», який побачив світ у 2003 році.

Василь Жадан автор таких композицій, написаних на слова поетів-піснярів Павла Скорика, Тараса Сая, Віталія Ященко, Олександра Петуха:
 «Мамо»
 «Тато»
 «Назавжди»
 «Лейла»
 «Душа Цигана»
 «Серденько»
 «Без коня»
 «Лєночка»
 «Циганський Табір»

Ці пісні постійно звучать і транслюються в ефірах різних радіостанцій та на телеканалах України.

Сімейний стан 

Одружений, двоє дітей, артисти.

Джерела 

 Василь Жадан. Фотографії

Українські співаки
Уродженці Сум
Митці Сум
Учасники проєкту «Голос країни»